Мадурская (, ) — порода крупного рогатого скота гибридного происхождения, аборигенная для индонезийского острова Мадура. Играет важную культурную роль: быки участвуют в традиционных местных гонках, а коровы — в выставках красоты. Кроме того, используется как рабочий скот и продуктивный скот мясного направления.

История 

Считается, что мадурский крупный рогатый скот появился около 1500 лет назад в результате скрещивания ввезённых из Индии зебу () c местным диким бантенгом (, балийский бантенг). Происхождение мадурского КРС именно от этих двух видов быков подтверждено в 2003 году исследованиями митохондриальной ДНК, а позднее — исследованиями Y-хромосомы и микросателлитов. Местные жители использовали потомков гибридов, наряду с одомашненными бантенгами, в качестве рабочего и мясного скота. К XVII веку появились и затем стали традиционным развлечением гонки на мадурских быках. На пользовательских качествах мадурского КРС увлечение гонками сказалось отрицательно: при разведении отбирали быков некрупных и с низким весом, которые могли развить более высокую скорость в гонке. В результате сформировалась мелкая порода, чрезвычайно выносливая, устойчивая к местным паразитам, отлично приспособленная к условиям тропического климата и скудной кормёжке и с выдающимися тягловыми способностями, однако с низкими продуктивными показателями.

Усилия по дальнейшему развитию породы предпринимались неоднократно. В 1891—1892 годах администрация Нидерландской Ост-Индии учредила программу улучшения породы путём скрещивания с яванскими зебу — потомками индийских, которых неоднократно завозили на Яву. Попытку повторили в большем масштабе в 1905 году, но программа не оправдала ожиданий, и в 1921 году её закрыли. В 1920-40-х годах мадурский скот завезли на Флорес и в Восточный Калимантан, но там он вскоре был почти полностью вытеснен более продуктивными балийскими бантенгами. Уже в независимой Индонезии в 1957 году качество мадурского поголовья попытались улучшить скрещиванием с быками () красной датской породы молочного направления, но эти гибриды не пользовались спросом у местного населения. Позднее гибридизация на Мадуре была запрещена вплоть до 2001 года.

Однако во второй половине XX века на севере округа Памекасан возникла и быстро завоевала огромную популярность другая национальная традиция, на этот раз связанная с мадурскими коровами: соревнование по красоте. Чтобы участвовать в этом мероприятии, коровы должны быть совершенными внешне, ухоженными и хорошо обученными. Для получения кандидаток в «королевы красоты» отбираются производители совершенно иных качеств, нежели для гонок. В результате влияния на разведение мадурского крупного рогатого скота двух столь разных культурных явлений современная популяция разделилась на 3 существенно отличающихся по физическим характеристикам типа: обычное продуктивное стадо, беговых (быков и подходящих коров-производительниц) и выставочных (коров и элитных быков-производителей).

Животные, участвующие в культурных мероприятиях — гонках на бычьих упряжках и выставках коров, — непременно должны быть чистокровными. А от рядового поголовья мадурского скота, используемого в сельском хозяйстве, требовалось увеличение производительности, и эта задача могла быть быстро решена прилитием крови высокопродуктивных специализированных мясных пород. С конца XX века власти Индонезии пропагандировали программу искусственного осеменения КРС, предлагая сперму элитных быков симментальской,  и абердин-ангусской пород. Фермеры охотно воспользовались этой возможностью, поскольку выращивать гибридных бычков на мясо выгоднее, чем чистокровных, при этом предпочтение отдавали лимузинам из-за их красной масти, похожей на типичный окрас мадурских коров. Для работы в поле гибридные животные не годятся: им не хватает выносливости и у них нет горба, который необходим для крепления упряжи местной конструкции. Поэтому гибридные КРС в большей степени распространились в южной части острова, где размеры полей и характер грунта позволяют использовать сельскохозяйственную технику. В северной части, где выращивают преимущественно рис, продолжают обрабатывать землю при помощи тягловых животных, и здесь в основном сохранился чистопородный мадурский скот. Тем не менее, учёные признают угрозу генофонду мадурской породы не только для основного стада, но и для поголовья беговой и выставочной разновидностей.

В 2010 году мадурский КРС признан национальной породой и утверждён официальный стандарт — описание породы.

Внешний вид 
Мадурский крупный рогатый скот — мелкие или средние животные типичного для мясного направления продуктивности облика. Голова треугольной формы, глаза миндалевидные, веки, губы и большая мочка носа обязательно чёрные. Уши маленькие, стоячие, по форме напоминающие «молодой лист бамбука». Рога у обоих полов маленькие, направлены в стороны. На холке имеется небольшой, но явно видимый горб, похожий на горб зебу. Есть небольшой кожный подвес на груди, с возрастом подвес увеличивается, а в передней нижней части груди, как и у зебу, образуется отложение жира.

Цвет шерсти у коров от золотисто-коричневого до кирпично-красного цвета, у быков — кирпично-красный или красно-коричневый. Нижняя часть ног светлая или белая, участок светлой шерсти с нечёткой границей есть также под хвостом и на задней поверхности бёдер, светлыми могут быть внутренняя поверхность бёдер и живот, часто светлая шерсть окаймляет глаза и губы. Кисточка хвоста и кайма ушей чёрные. У некоторых животных вдоль всей спины проходит полоса тёмной или чёрной шерсти, которая иногда исчезает с возрастом. Цвет копыт в тон основному окрасу или кремовый.

Официальным стандартом породы установлена минимальная высота в холке (105 см для бычков, 102 см для тёлок). По сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) средний рост быков 130 см, коров 114 см, при этом выставочные коровы выше среднего показателя по породе, а беговые быки, зачастую, ниже. Взрослые животные, согласно множеству источников, весят в среднем около 280 кг, быки бегового типа — 295 кг, коровы выставочного типа — 390 кг, тогда как по данным ФАО средний вес в породе достигает от 300 до 450 кг, что, возможно, означает, что показатель включает характеристики гибридного поголовья.

Продуктивные характеристики 
Продуктивные характеристики мадурского КРС относительно невысоки. Тёлки готовы к спариванию в возрасте , беременность длится 9 месяцев. Следующий эструс у коровы наступает через  после отёла, интервал между отёлами составляет . Стандартом установлены минимальные показатели плодовитости:  от ,  от ,  молодняка от . Телята рождаются с весом  и прибавляют в весе в среднем  в день, что для условий экстремальной жары и скудного корма является хорошей скоростью роста.

Мадурский КРС — одна из трёх (наряду с балийским бантенгом и онголезским кроссбредным зебу) важнейших пород на мясном рынке Индонезии. Бычков и не используемых для разведения тёлок забивают на мясо обычно в возрасте от 10 до 36 месяцев. Мясная продуктивность зависит от пола и возраста животных: убойный выход , вес туши , доля мяса в туше . Считается, что мясо мадурского скота красивого красного цвета, нежирное и вкусное.

Мадурские коровы не относятся молочным породам. Лактация продолжается , за это время корова даёт  молока ( в год), или, в среднем,  в день (для сравнения, коровы голштино-фризской породы, удовлетворяющие 20 % потребности Индонезии в молоке, дают  за ). Телёнок нуждается в 6 и более литрах молока в день до , так что товарного молока — для домашнего потребления или продажи — от мадурских коров практически не остаётся. Продолжительность продуктивного использования коров — около 9 лет.

Распространение и использование 

Мадурский крупный рогатый скот разводится на Мадуре, , Яве и Калимантане. Общее поголовье в 2011 году оценивалось в 1285 тыс. голов, из которых около 90 % приходится на Мадуру и небольшие острова, расположенные у её побережья, включая Сапуди. Племенная книга содержала данные о 184 тыс. быков-производителей и 560 тыс. коров, участвующих в разведении. Численность животных бегового типа составляет около 45 тыс., выставочного типа — около 50 тыс.

Мадурский скот содержится преимущественно в маленьких хозяйствах по 2-5 голов. Система содержания и разведения традиционная с элементами интенсивной. Животные обладают спокойным и покладистым нравом, а небольшие размеры облегчают обращение с ними. Как быков, так и коров используют на сельскохозяйственных работах, в основном, для обработки земли. Животных запрягают в плуг парами, и мелким фермерам иногда приходится объединяться, чтобы составить пару, или арендовать корову или быка у соседей. Сельскохозяйственной работой занимаются также беговые быки и коровы-производительницы выставочного типа, а коров, готовящихся к выставкам или участвующих в них, от работы в поле обычно освобождают, чтобы не нанести ущерб их красоте.

Разведение 
Владельцы мадурских коров внимательно относятся к подбору пар для разведения. Хотя искусственное осеменение в Индонезии доступно, пропагандируется и пользуется государственной поддержкой, при чистопородном разведении фермеры предпочитают обычное спаривание. Быков-производителей стараются выбирать неродственных, во избежание вредных последствий инбридинга. При этом на Мадуре родословные КРС документально не фиксируются, и заводчики руководствуются в основном памятью и профессиональным чутьём.

Телят, отбитых от материнского молока, продают в возрасте 4-6 месяцев для откорма или разведения, в основном, перекупщикам. Животные, имеющие перспективу участия в гонках или выставках, продаются из рук в руки непосредственно их будущим владельцам, за таких телят платят гораздо дороже.

Беговые быки 

Содержание беговых быков — спорт и гордость мадурских фермеров. Быков, участвующих в гонках, немного: в 2010 году насчитывалось около 400 пар на Сапуди и около 200 пар на Мадуре. Беговые быки нуждаются в регулярных тренировках, специальном питании и уходе. Владельцы тратят на заботу о них и тренировки в среднем на  больше, чем на уход за обычными быками той же породы. Тренд на увеличение продуктивности в породе повлиял и на разведение и отбор мадурских беговых быков: в 1975 году введено ограничение по минимальному росту быков для допуска к участию в гонках: 120 см в холке. В разведении участвуют лишь самые лучшие из беговых быков. Если из-за возраста или увечья беговой бык больше не может участвовать в гонках и не используется в разведении, его продают на убой.

Выставочные коровы 

Поголовье коров, участвующих в выставках, составляет около 600 пар. Будущие выставочные тёлочки проходят первый предварительный отбор в возрасте 2 месяца, следующий отбор кандидаток проводят в возрасте . Коровы, не прошедшие отбор, пополняют стадо продуктивного скота. Иногда владельцы выставочных коров выбирают из обычного продуктивного поголовья тёлку в пару уже имеющейся. С 4 месяцев тёлкам с помощью специальных приспособлений формируют идеально симметричные рога. Коровы получают специальное питание, уход и тренировки. Забота о выставочных коровах и их обучение занимают почти 3 дополнительных часа в день, по сравнению с уходом за обычными коровами.

Для получения выставочных тёлочек используются только выдающиеся, элитные коровы, по физическим характеристикам превосходящие даже строгие требования выставок. Взрослая элитная корова должна иметь рост , длину корпуса  и массу тела . Коровы, не соответствующие этим критериям, в разведении не используются. Из всего поголовья коров выставочного типа лишь около 700 коров соответствуют критериям элиты, а элитных быков для разведения выставочных тёлок насчитывается около 200.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
Гибридные породы КРС
Мадура